Knjiga Postanka (lat. Genesis)
 Genesis (sastav)
 Genesis (album)